Der Coupe d’Europe 1982/83 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 25. Auflage fand vom 10. bis zum 12. Juni 1983 in Rotterdam statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Der København’s B.K. gewann mit neuem Namen zum vierten Mal den Coupe d’Europe vor dem B.C. Royal Mechelen und dem Titelverteidiger B.V. Weena-Wilhelmina Rotterdam.

Vor-Qualifikationsspiele für die Endrunde in Rotterdam

Qualifikationsspiel für die Endrunde in Rotterdam

Finalrunde in Rotterdam

Abschlusstabelle 1982/83 

1983
Coupe dEurope 1982/83
Billardturnier in Rotterdam